Себастьян-Ларанжейрас () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуанамби. Население составляет 10 712 человек на 2007 год. Занимает площадь 2004,185 км². Плотность населения — 5,34 чел./км².

Праздник города — 7 апреля.

История 
Город основан в 1962 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 24.291.000 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2496,25 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,645 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Баия